Chiara Mingarelli, astrophysicienne italo-canadienne.
 Ferdinando Mingarelli (1724-1777), théologien italien.
 Hubert Mingarelli (1956-2020), écrivain et scénariste français.
Patronyme italien